Гороховецкий монастырь:

 Гороховецкий Знаменский Красногривский монастырь
 Гороховецкий Сретенский монастырь
 Гороховецкий Троице-Никольский монастырь